Zander bezeichnet

 Zander, einen Süßwasserfisch
 Zander (Familienname), einen Familiennamen
 Zander (Schiff), ein Seenotrettungsboot
 Zandermaß (Zander), ein Rähmchenmaß in der Imkerei
 Sammlung Zander, Museum in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sander (Name)
 M+W Zander (jetzt M+W Group), ein Technologieunternehmen mit Sitz in Stuttgart
 Zander & Labisch, Berliner Fotoatelier und -agentur
 Zanders
 Zander Gruppe